

Toponyme 

 Rabenstein/Fläming, une ville d'Allemagne dans l'Arrondissement de Potsdam-Mittelmark
Rabenstein an der Pielach, une ville d'Autriche en Basse-Autriche
 Rabenstein, plusieurs montagnes en Allemagne, Autriche et République tchèque

Voir aussi